«Полицейские во времени» (англ. Crime Traveller) — британский научно-фантастический сериал 1997 года, произведённый компанией Carnival Films для телеканала BBC. Основной сюжет — использование путешествий во времени с целью раскрытия преступлений. Сценарий всех эпизодов написал Энтони Горовиц. Идея создания такого сериала пришла ему в голову во время работы над сериалом «Пуаро». Несмотря на то, что более восьми миллионов зрителей смотрели «Полицейские во времени», сериал не был продлён после первого сезона.

Сюжет 
Джефф Слейд — детектив. Он работает в криминальном отделе местной полиции во главе с Кейт Гришэм. Среди коллег Слейда — научный сотрудник Холли Тернер, которая доверила Слейду свой секрет. Холли владеет машиной времени, которая была построена на основе работ её покойного отца. Машина может отправить Джеффа и Холли в прошлое для того, чтобы они могли стать свидетелями преступления и узнать, кто его совершил. В результате Слейд раскрывает дела в рекордно короткие сроки.

Правила путешествий во времени 
 Машина времени посылает путешественника на случайный промежуток времени. Обычно это около суток, но это может быть всего лишь несколько минут. (NB: в заключительном эпизоде сериала выясняется, что продолжительностью времени можно управлять, изменяя длину фотонных стержней; это обнаружено исследовательской компанией Уэбб Биотек, которые также изобрели машину времени). Однако вы всё равно должны вернуться к машине времени в тот же момент, когда отправились в прошлое (см. правило 6).
 Вы не должны встречать себя в прошлом. Пока неясно, к чему это может привести, но предполагается, что последствия будут плачевными.
 Вы не можете изменить прошлое. Одним из результатов этого ограничения является то, что последствия путешествия в прошлое уже видны до совершения путешествия.
 Вы не можете существовать дважды в один и тот же период времени. При попытке вернуться во второй раз, машина просто не в состоянии работать.
 Когда вы в прошлом, необходимо вернуться к машине времени к тому самому времени, как вы отправились в прошлое. В противном случае, вы попадёте в ловушку, в «петлю бесконечности». Это то, что случилось с отцом Холли Тернер.
 Машина времени никогда не путешествует в будущее. Холли сказала Джеффу в первом эпизоде: «Вы не можете путешествовать в то, что ещё не произошло».

Список серий

Персонажи

Ссылки 
 Crime Traveller fan site 
 Crime Traveller  at the Internet Movie Database.
 Action TV Crime Traveller page

Криминальные телесериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании, запущенные в 1997 году
Фантастические телесериалы Великобритании
Телесериалы о полицейских Великобритании
Телесериалы Великобритании 1990-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 1997 году